Матвей Никифорович Заводский (1923—1944) — советский военный. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1945, посмертно). Лейтенант.

Биография 
Матвей Никифорович Заводский родился 5 августа 1923 года в селе Пролейка Самарского уезда Самарской губернии РСФСР (ныне Елховского района Самарской области Российской Федерации) в семье крестьянина Никифора Гордеевича Заводского. Русский. По другим данным — чуваш. Окончил семь классов в школе села Елховка. Перед войной работал заведующим сельским клубом.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии призван Елховским районным военкоматом в феврале 1942 года и направлен в 1-е Куйбышевское пехотное училище, по окончании которого проходил военную подготовку в частях резерва. В боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков лейтенант М. Н. Заводский с февраля 1944 года в составе 682-го стрелкового полка 202-й стрелковой дивизии 27-й армии 2-го Украинского фронта. Боевое крещение принял в Уманско-Ботошанской операции.

Развивая наступление, 202-я стрелковая дивизия, освободив города Тульчин и Могилев-Подольский, 04.04.1944 года 202-я стрелковая дивизия одной из первых вышла к государственной границе Союза Советских Социалистических Республик, сходу форсировала реку Прут и вступила на территорию Румынии в районе города Яссы. 16.04.1944 года Матвей Никифорович был ранен, но быстро вернулся в строй. В ходе Ясско-Кишиневской операции подразделения дивизии 20.08.1944 года прорвали оборону немцев под Яссами в районе населенного пункта Ерипчени. В ходе боёв за господствующую высоту 192,0 взвод лейтенанта Заводского, обойдя немцев с тыла, ворвался в немецкие траншеи и в рукопашной схватке уничтожил более 60 солдат и офицеров противника, и ещё 40 было взято в плен. Удерживая высоту до подхода главных сил полка, взвод отразил 6 контратак противника, уничтожив до 30 немецких солдат и офицеров. Развивая наступление на Брашов, Матвей Никифорович со своими бойцами у деревни Кикиш не только отразил две контратаки превосходящих сил противника, но и выбил его с занимаемых рубежей, уничтожив при этом до 20 вражеских солдат.

Продвигаясь вглубь территории Румынии дивизия, в которой служил М. Н. Заводский, вышла к городу Турда. Перед лейтенантом Заводским была поставлена задача захватить участок стратегически важного шоссе Турда — Клуж. 04.10.1944 года взвод на нескольких танках совершил смелый бросок по тылам противника и, перерезав шоссе, в полном окружении в течение нескольких часов вёл бой с превосходящими силами противника до подхода главных сил. В ходе боя было уничтожено около 60 солдат и офицеров противника. 5 октября 1944 года лейтенант Заводский получил приказ произвести разведку боем на господствующих высотах у села Турени с целью выявления огневых точек противника. В ходе боя М. Н. Заводский погиб. Похоронен на кладбище румынской деревни Петрешти-де-Мижлок в жудеце Клуж.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года лейтенанту Заводскому Матвею Никифоровичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (24.03.1945, посмертно);
 орден Ленина (24.03.1945, посмертно);
 орден Красной Звезды (03.10.1944).

Память 
 Именем Героя Советского Союза М. Н. Заводского названа улица в селе Елховка Самарской области.

Примечания

Литература

Документы

Ссылки 
 
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Румынии